Leandro Fernández, né le  à Rosario (Argentine), est un footballeur international de nationalité argentine jouant en qualité de défenseur.

Statistiques

Palmarès 
 Champion Olympique avec l'équipe d'Argentine à Athènes en 2004

Liens externes 
 

Footballeur international argentin
Naissance en  janvier 1983
Joueur des Newell's Old Boys
Joueur de River Plate
Joueur du FK Dynamo Moscou
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2004
Champion olympique argentin
Champion olympique de football